DRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Durrie (Australia)
 drr – codice ISO 639-3 della lingua dororo